Jan Gruszka – ksiądz katolicki
 Jan Gruszka – żołnierz Batalionów Chłopskich